

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Adolphe Legeay, (1901-1985), homme politique français.
 André Martin-Legeay, joueur français de tennis.
 Denise Legeay (1898-1968), actrice française du cinéma muet.
 Jean-Baptiste Legeay, (1897-1943), en religion frère Clair-Marie est résistant, religieux.
 Jean-Laurent Legeay, (1708-1790), architecte français.
 Roger Legeay, (1949- ), coureur cycliste français.
 Virginie Legeay, (1982- ), actrice et scénariste française.
 Yvonne Legeay, (1892-1980), actrice française.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme